Sapuran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sapuran, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sapuran (distrikt i Indonesien, lat -7,47, long 109,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar